Алекса́ндр Феду́лов:
 Федулов, Александр Валентинович (род. 1949) — российский дипломат.
 Федулов, Александр Иванович (1947—1996) — советский и российский художник-мультипликатор и режиссёр, художник.
 Федулов, Александр Михайлович (род. 1958) — российский политик, депутат Государственной Думы.
 Федулов, Александр Николаевич (род. 1955) — российский поэт, прозаик.